Oncala är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Oncala ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oncala är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Oncala.  Trakten runt Oncala är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Pedro Manrique,  km nordost om Oncala. Trakten runt Oncala består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon